USS Los Angeles ha sido el nombre utilizado por tres buques y un dirigible de la Armada de los Estados Unidos:
 , petrolero adquirido por la US Navy, el 9 de agosto de 1917, y devuelto a sus anteriores propietarios el 17 de enero de 1919.
 , dirigible construido en Alemania, y usado por la US Navy desde 1924 hasta 1932.
 , crucero pesado dado de alta el 22 de julio de 1945 y dado de baja el 15 de noviembre de 1963.
 , submarino nuclear, líder de su clase dado de alta en 1976, y dado de baja en 2010.

Los Angeles, USS